Gallenhof heißen folgende geographischen Objekte:

 Gallenhof (Hannover), ein mittelalterliches Lehnsdorf im Gebiet der heutigen Altstadt von Hannover
 Gallenhof (Althütte), Ortsteil von Althütte, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

 Gallenhof (Gemeinde Kuchl), Ort bei Kuchl, Bezirk Hallein, Land Salzburg